Hey You, Pikachu!, в Японии известная, как  — игра для Nintendo 64 в жанре «виртуальный питомец». В игре нужно общаться с покемоном Пикачу через специальный микрофон, который продавался в комплекте с игрой. Игра воспринимает слова, сказанные в микрофон, как голосовые команды. Похожие технологии были использованы в других проектах Nintendo, в частности в Mario Party.

Восприятие критикой

Ссылки 
 Официальный сайт Hey You, Pikachu!

Компьютерные игры 1998 года
Игры только для Nintendo 64
Игры Pokémon
Компьютерные игры, изданные Nintendo